Biechowo peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Biechowo, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Biechowo, un village de la voïvodie de Grande-Pologne.